Aimin steht für

 den Stadtbezirk Aimin (爱民区) der Stadt Mudanjiang in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Aimin
 die Gemeinde Aimin (爱民乡) im Kreis De’an in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Aimin (De’an)
 die Gemeinde Aimin (爱民乡) der Stadt Hailun in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Aimin (Hailun)
 die Gemeinde Aimin (爱民乡) im Kreis Huili in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Aimin (Huili)
 die ehemalige Gemeinde Aimin (爱民乡) im Autonomen Kreis Yitong in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Aimin (Yitong)